Reboul est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jacques Bertrand de Reboul (1730-1800), officier d'infanterie, lieutenant-colonel du régiment de Boulonnais-Infanterie, maréchal de camp ;
 Aristide Reboul-Coste (1792-1870), militaire et homme politique français ;
 Augustin Reboul (2000-), kayakiste français ;
 Camille Reboul (1869-1939), homme politique français ;
 Charles Reboul (1919-2001), homme politique français ;
 Christelle Reboul (1974-), comédienne française ;
 Edmond Reboul (1923-2010), médecin et écrivain français ;
Henri Reboul (1763-1839), chimiste, géologue et homme politique français ;
 Jean Reboul (1796-1864), poète et boulanger français ;
 Jean-Baptiste Reboul (1862-1926), cuisinier provençal ;
 Louis-Étienne-Delille Reboul (1827-1877), prêtre, oblat de Marie-Immaculée et missionnaire canadien ;
 Jòrgi Reboul (1901-1993), poète occitan ;
 Olivier Reboul (1925-1992), philosophe français ;
 Olivier Reboul est un musicien (pianiste, chef de chant et chef d'orchestre), professeur d'étude de rôles au conservatoire de Paris ;
 René de Reboul (1890-1968), général français ;
 Robert Reboul (1893-1969), coureur cycliste français.

Toponyme

Rivière Reboul, un affluent de la rivière Bonaventure (rive Nord de la Baie-des-Chaleurs), coulant dans le territoire non organisé de Rivière-Bonaventure dans la MRC de Bonaventure, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Rivière Reboul Nord, un affluent de la rivière Reboul (versant de la rivière Bonaventure et de la rive Nord de la Baie-des-Chaleurs), coulant dans le territoire non organisé de Rivière-Bonaventure dans la MRC de Bonaventure, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Canton de Reboul, situé dans le territoire non organisé de Rivière-Bonaventure dans la MRC de Bonaventure, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
 Forêt ancienne de la Rivière-Reboul, un écosystème forestier exceptionnel, situé dans le territoire non organisé de la Rivière-Bonaventure, dans la MRC de Bonaventure, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec.

Patronyme français